Hugo Schiltz, Belgisch politicus en advocaat
 Willem-Frederik Schiltz, Belgisch politicus en advocaat

Nederlandse of Vlaamse achternaam